Зелёные челове́чки — многозначный термин:
 Зелёные человечки — гипотетические или вымышленные представители разумной внеземной цивилизации, просторечное название инопланетян.
 «Зелёные человечки» — эвфемизм для обозначения российских военнослужащих в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму в начале 2014 года с нарушением суверенитета Украины.
 «Зелёные человечки» — первый эпизод второго сезона сериала «Секретные материалы».
 «» — сатирический роман Кристофера Бакли.

См. также 
 Зелёный человек — древний символ природы.